Курна́ или Курна́с  () — крупнейшее пресноводное озеро на острове Крит. Расположено на восточных склонах хребта Лефка-Ори, в 48 км к юго-востоку от города Ханья, близ города Георгиуполи. Окружность озера — около 3,5 км, площадь немногим более 1,2 км², наибольшая глубина — 25 м. Дно озера на 3 м ниже уровня моря. Из озера вытекает река Делфинас ().

В средние века озеро носило название Коресия (, ), так как неподалёку находился храм, построенный в честь Афины Коресийской. Нынешнее название переводится с арабского как «озеро».

Территория озера является охраняемой — озеро Курна входит в европейскую программу по защите естественной красоты и экологии «Натура 2000». В нём обитают черепахи.

Южнее озера в местечке Кератида находится пещера Курна, обнаруженная в 1961 году. У пещеры несколько входов на разных уровнях.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Эгейского моря
Озёра Крита
Ханья
Natura 2000